Dies ist eine Unterseite des Artikels Wirtschaftszahlen zum Automobil. Sie enthält Wirtschaftszahlen Tschechiens.

PKW-Modellreihen mit den größten Verkaufszahlen/meisten Neuzulassungen 
Die Statistiken wurden von der Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) veröffentlicht. Die Datenquellen für die Verkaufszahlen bis 2004 sind die tschechischen Hersteller und die offiziellen Importeure. Die Datenquelle für die Neuzulassungszahlen ab 2005 ist das zentrale Fahrzeugregister des tschechischen Transportministeriums Ministerstvo dopravy.

Einige Karosserieversionen (insbesondere Cabriolets) bestimmter Modellreihen werden als eigenständige Modellreihen ausgewiesen. Deren Anzahl der Verkäufe/Neuzulassungen ist gegebenenfalls nicht in der Anzahl der Verkäufe/Neuzulassungen der aufgelisteten Modellreihen enthalten.

PKW-Neuzulassungen nach Marken

Einzelnachweise 

Automobil
Liste (Wirtschaft)
Liste (Automobil)